Compact este un adjectiv, care folosit ca nume propriu sau (uneori) ca substantiv comun se poate referi la,

În limba română, în România 
 Compact, formație muzicală de rock clasic din Cluj-Napoca, fondată în 1977 de Teo Peter și Constantin Cămărășan, scindată în 1988 în formațiile rock Compact B și Compact C
 Compact B (activă cu întreruperi), formație muzicală rock din București, fondată în 1988 de Teo Peter
 Compact C (1988 - 1998), fostă formație muzicală rock din Cluj-Napoca, fondată și condusă de Constantin Cămărășan
și
 Compact (ziar), fost cotidian din București

În limba engleză

În Marea Britanie 
  The Compact, înțelege/convenție între guvernul țării și două entități, cetățenii voluntari și sectorul comunitar din .

În Statele Unite ale Americii 
  Interstate compact, în , este o convenție între două sau mai multe state, care trebuie aprobate de parlamentul bicameral al țării, Congresul Statelor Unite ale Americii. Astfel, Constituția Statelor Unite ale Americii prevede la Articolul I, Secțiunea a 10-a ( Article I, Section 10), că „niciun stat [al Uniunii] nu poate intra într-o convenție sau rezoluție cu alt stat, fără aprobarea Congresului [Statelor Unite ale Americii]. În original ... "No State shall, without the Consent of Congress ... enter into any Agreement or Compact with another State."
  Compact government, un anumit tip de formă de guvernare folosit în America de Nord britanică. 

 Matematică 
 Element compact — anumite elemente ale unei mulțimi de elemente parțial ordonată, care nu pot se pot subsuma unui supremum'' prin nicio mulțime direcționată care nu le conține 
 Morfism cuasi-compact — morfism de scheme pentru care imaginea inversă a oricărei deschideri semi- sau cuasi-compacte este, de asemenea, cuasi-compactă 
 Operator compact — operator liniar care acceptă submulțimi pentru submulțimi relativ compacte (în analiza funcțională 
 Spațiu compact — spațiu topologic în care orice acoperire deschisă are o subacoperire finită

Alte utilizări 
 Stea compactă — (câteodată și obiect compact), termen din astronomie, folosit pentru a face referire colectivă la piticele albe, stelele neutronice, alte stele exotice dense și găuri negre. 
 Vehicul compact (în engleză,  Compact car), clasificare a unei clase de automobile de dimensiuni mici

Alte articole conexe 
 Kompakt, companie de înregistrări (de muzică) germană

Nume proprii
Substantive comune